Albert Achterhes Profronde van Drenthe 2022 var den 59. udgave af det hollandske cykelløb Albert Achterhes Profronde van Drenthe (Ronde van Drenthe). Det blev kørt den 13. marts 2022 med start i Assen i provinsen Drenthe. Løbet var en del af af UCI Europe Tour 2022. Løbet blev vundet af belgiske Dries Van Gestel fra .

Resultater

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Se også 
 Ronde van Drenthe for kvinder 2022

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2022
UCI Europe Tour 2022